Oakland Plantation oder Oakland Plantation House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Oakland Plantation (Natchez, Louisiana), ID-Nr. 79001073
 Oakland Plantation (Carvers, North Carolina), ID-Nr. 72000924
 Oakland Plantation (Tarboro, North Carolina), ID-Nr. 80002829
 Oakland Plantation (Beech Island, South Carolina), ID-Nr. 10001219
 Oakland Plantation (Fort Motte, South Carolina), ID-Nr. 75001689

 Oakland Plantation House (Louisiana) in Gurley, ID-Nr. 80001720
 Oakland Plantation House (Mount Pleasant, South Carolina) in Mount Pleasant, ID-Nr. 77001218